Hydrocotyle nepalensis är en flockblommig växtart som beskrevs av William Jackson Hooker. Hydrocotyle nepalensis ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spikbladsläktet
nepalensis